В список включены все парусные полакры, состоявшие на вооружении Российского императорского флота.

Полакры (, , ) представляли собой двух- или трехмачтовые быстроходные суда. Парусное вооружение этих судов в XVII веке состояло из латинского паруса, располагавшегося на наклоненной вперёд фок-мачте, грот-мачта была оснащена прямыми парусами, а бизань соответственно прямым и латинским парусами. Мачты полакров изготавливались из одного цельного дерева, не имели стеньг, марсов и эзельгофтов. В конце XVIII — начале XIX века парусное вооружение полакров меняется: на фок- и грот-мачтах появляются прямые паруса, а на бизани латинский парус заменяется на гафельный. В качестве артиллерийского вооружения на эти суда устанавливались орудия малого и среднего калибра.

Полакры были распространены в средиземноморских странах в XVII—XVIII веках и использовались как для торговых, так и для военных целей. Для нужд Российского императорского флота суда данного типа не строились, при этом в конце XVIII — начале XIX века в составе флота использовалось небольшое количество полакров. Все российские полакры были либо куплены, либо взяты в плен у неприятеля. Несколько полакров также использовались в составе греческих корсарских флотилий, действовавших в Средиземном море в интересах России.

Легенда 
Список разбит на разделы по включению судов в состав российского флота и корсарских флотилий. Внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота или флотилии, в рамках одного года — по алфавиту. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.
 Наименование — наименование судна на русском языке.
 Количество орудий — количество артиллерийских орудий, установленных на судне.
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Место — место приобретения или взятия в плен судна.
 Год включения в состав флота — указывается год приобретения или взятия в плен судна.
 История службы — основные места и события.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы и Примечания.

Полакры, входившие в состав флота 
В разделе приведены все полакры, входившие в состав Азовской флотилии и Черноморского флота России.

Помимо приведённых в таблице судов в книге Ф. Ф. Веселаго «Список русских военных судов с 1668 по 1860 год» есть упоминания о двух трофейных полакрах, захваченных фрегатом «Святой Павел» в 1772 году у турецкого флота в районе Кафы. Однако сведений о дальнейшей судьбе данных полакров, а также данных о включении их в состав российского флота не сохранилось.

Полакры флотилии Качиони 
В разделе приведены все полакры, входившие в состав корсарской флотилии Ламбро Качиони. Сведений о вооружении, размерах, месте, обстоятельствах и времени включения судна в состав флотилии не сохранилось.

Полакр флотилии Лоренца 
В разделе приведен полакр, входивший в состав корсарской флотилии Гульемо Лоренца. Сведений о размерах, месте, обстоятельствах и времени включения судна в состав флотилии, а также подробностях вывода его из состава флотилии не сохранилось.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полакры